Pontevedra kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Pontevedra (ort), Buenos Aires,

Spanien 

 Provincia de Pontevedra, provins, Galicien, 
 Pontevedra, kommun,